Margarida Maria Francisca Luísa (em francês: Marguerite Marie Françoise Louise d'Orléans; Ham, 25 de Janeiro de 1869 – Montcresson, 31 de Janeiro de 1940), foi uma princesa francesa da Casa de Orléans, a quarta filha do príncipe Roberto, Duque de Chartres, e de sua esposa, a princesa Francisca de Joinville, e Duquesa de Magenta pelo seu casamento com Patrice de Mac Mahon, Duque de Magenta, filho de Patrice de Mac Mahon, terceiro presidente da França.

Início de vida

A Princesa Margarida nasceu na Morgan House, Ham, Londres, Inglaterra, ela era filha do Príncipe Roberto, Duque de Chartres (neto do rei Luís Filipe I da França) e de sua esposa Francisca de Orléans (também neta do rei Luís Filipe I da França pelo seu filho Francisco, Príncipe de Joinville)

Margarida também era bisneta do imperador Dom Pedro I do Brasil.

Casamento
A Princesa Margarida casou-se com Patrice de Mac Mahon, Duque de Magenta em uma cerimônia civil e, depois religiosamente, na capela do Castelo de Chantilly em 22 de Abril de 1896.

Descendência
Marie Élisabeth de Mac Mahon (19 de Junho de 1899 - 27 de Setembro de 1951) casada com Henri de Plan, Conde de Sieyès de Veynes, com descendência.
Amélie Françoise de Mac Mahon (11 de Setembro de 1900 - 30 de Maio de 1987) casada com Amalric de Lombard de Buffières, Conde de Rambuteau, com descendência.
Maurice de Mac Mahon, 3.º Duque de Magenta casado com Marguerite Marie Hélène Alice de Riquet, com descendência.

Títulos e estilos
25 de janeiro de 1869 – 22 de abril de 1896: Sua Alteza Real, a Princesa Margarida de Orléans
22 de abril de 1896 – 23 de maio de 1927: Sua Alteza Real, a Duquesa de Magenta, Princesa de Orléans
23 de maio de 1927 – 31 de janeiro de 1940: Sua Alteza Real, a Duquesa-Viúva de Margenta, Princesa de Orléans

Ancestrais

Ligações externas

Casa d'Orleães
Princesas de Orleães
Duquesas da França
Naturais de Londres